Кампепен има више значења:

 Кампепен (Омун), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Кампепен (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Кампепен (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику